Коморжани могу бити:

 Коморжани (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Коморжани (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република